Парламентарните избори в Молдова през 2005 г. са проведени на 6 март. На тях са участвали 1 576 079 избиратели, което е 69,41% от общия брой на гласуващи, включени в избирателните списъци.

Резултати

Източници 

2005
Избори през 2005 година
2005 година в Европа